Никола Мектич и Александр Пейя — победители турнира.

Посев 
Все сеяные участники начинают турнир со второго раунда.

  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Четвертьфинал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал, отказ)
  Хенри Континен /  Джон Пирс (Второй раунд)
  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Полуфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Полуфинал)
  Иван Додиг /  Раджив Рам (Второй раунд)
  Рохан Бопанна /  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира
 
Mutua Madrid Open 2018